D. Scott Davis (ur. 1952) – amerykański przedsiębiorca, prezes UPS
 Scott Davis (ur. 1962) – amerykański tenisista
 Scott B. Davis (ur. 1971) – amerykański fotograf
 Scott Davis (ur. 1972) – amerykański łyżwiarz figurowy, olimpijczyk
 Scott D. Davis (ur. 1973) – amerykański pianista
 Scott Davis (ur. 1979) – australijski kolarz